Гран-при Росси́и 2016 года (официально 2016 Formula 1 Russian Grand Prix) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2016 года (и 3-й Гран-при России в истории «Формулы-1»), которая прошла 1 мая на трассе «Сочи Автодром», Россия.

Свободные заезды 
Первую сессию свободных заездов выиграл Нико Росберг, вторую и третью — Льюис Хэмилтон.

Тест-пилоты 
В первой сессии свободных заездов за рулём болида «Рено» выступал россиянин Сергей Сироткин, незадолго до этого подписавший контракт тест-пилота с командой, и резервный пилот команды «Форс Индия» мексиканец Альфонсо Селис-мл.

Квалификация 

Квалификацию выиграл Нико Росберг.

 Примечания	
 1.  Себастьян Феттель оштрафован на 5 позиций за внеплановую смену коробки передач.
 2. Льюис Хэмилтон не смог выехать в третьем сегменте квалификации из за проблем с системой MGU-H.

Гонка 
Гонку четвёртый раз за сезон выиграл Нико Росберг, он же показал лучшее время — 1:39,094.

|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при России
Спортивные соревнования в Сочи
События 1 мая
Май 2016 года
Спорт в России в 2016 году
2016 год в Краснодарском крае